Синя́к сосно́вый () — растение; вид рода Синяк семейства .

Ботаническое описание 
Синяк сосновый — дву- или трёхлетняя гигантская трава. Монокарпик. На первом году жизни появляются только листья, впоследствии — цветочная стрелка до 4 м высотой с плотной массой листьев и небольших синих цветов.

Распространение и экология 
Эндемик. Произрастает только на острове Гран-Канария (Канарские острова), в искусственных условиях выращивается в садах Великобритании и Ирландии.

Растёт только в лавровых лесах — монтеверде — на базальтовых скалах.

Известен из трёх местонахождений к северо-востоку от города Лас-Пальмас. В 1972 году в одном местонахождении было найдено всего 2 взрослых экземпляра, а в 1 км от этого места — 35 экземпляров взрослых растений с сеянцами. Во втором местонахождении известно всего несколько экземпляров, а состояние третьего неизвестно..

В связи с сокращением лавровых лесов — естественной среды обитания растения — существует опасность его вымирания. Растение очень декоративно, поэтому уничтожается при переносе молодых растений в сады.

Практическое использование 
Рекомендуется для выращивания в южных морских районах Англии. Есть свидетельства успешного культивирования при благоприятных условиях в средней части Англии и Йоркшире. Некоторые экземпляры были выращены в дублинских садах и в Ирландском национальном ботаническом саду (Гласневин). Ведётся селекционная работа с целью получения более устойчивых форм.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Garden plant information
 Increase Of Cold Hardiness Of Echium Pininana Through Natural Selection
 Ботанический сад ДВО РАН: Редкие растения островов Тихого и Атлантического океанов 

Бурачниковые
Флора Европы
Декоративные садовые растения
Эндемики Гран-Канарии